3. Liga 2014/15 oder Dritte Liga 2014/15 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2014/15, siebte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2014/15, fünfte Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2014/15, fünfte Spielzeit der 3. Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2014/15 (Frauen), dritte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2014/15 (Männer), dritte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga